Jodl (Jodlová) je příjmení více významných osob:
 Alfred Jodl (1890–1946), německý důstojník za druhé světové války, válečný zločinec
 Ferdinand Jodl (1896–1956)
 Friedrich Jodl (1849–1914)
 Jan Jodl (Jan Křestitel Jodl Kralupský, 1791–1869), český národní buditel a průkopník české jazykovědy
 Margarete Jodl (1859–1937)

Bavorská příjmení
Česká příjmení